Charles Janssens (revueartiest), een Belgisch acteur en revue-artiest (1906-1986)
Charel Janssens (acteur Lili en Marleen), een Belgisch acteur die vooral bekend is uit de serie Lili en Marleen